Petriwske (ukrainisch ; russische Entsprechung Петровское/Petrowskoje) ist der Name von Ortschaften in der Ukraine:

 Petriwske (Jenakijewe) – Dorf in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Jenakijewe (seit 2016 offiziell Krynytschky)
 Petriwske (Solone) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Petriwske (Pokrowsk) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Petriwske (Wolnowacha) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Petriwske (Starobeschewe) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Petriwske
 Petriwske (Starobeschewe, Styla) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Styla
 Petriwske (Telmanowe) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe
 Petriwske (Schachtarsk) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk
 Petriwske (Saporischschja) – Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Petriwske (Starobilsk) – Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Petriwske (Isjum) – Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Petriwske (Kupjansk) – Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Petriwske (Krasnokutsk) – Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk
 Petriwske (Pryluky) – Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Myrne (Blysnjuky)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Ukrajinske (Losowa)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Satschepyliwka, siehe Petriwka (Satschepyliwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Stepowe (Tschuhujiw)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Saritschne (Wowtschansk)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Biloserka, siehe Blahodatne (Biloserka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Wyssokopillja, siehe Nowa Schestirnja
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Balyniwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Chutir Daschkiwskyj
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Butiwzi
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Babakowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Werbky-Ossokoriwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Paseno
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Dobropillja, Landratsgemeinde Solotyj Kolodjas, siehe Petriwka (Pokrowsk, Schachowe)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Landratsgemeinde Petriwske, siehe Petriwka (Wolnowacha)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Staryj Mist
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, Landratsgemeinde Welyki Pryzky, siehe Wysselka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, Landratsgemeinde Horochowe, siehe Horochiwske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, Landratsgemeinde Chaltscha, siehe Wysselkowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn, siehe Swjatopetriwske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne, siehe Nowa Makiwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka, siehe Polkownytsche
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha, siehe Juschkiw Rih
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod, siehe Dmytriwka (Wyschhorod)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Kosazke (Petrowe)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Pischtschanske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Luhansk, Rajon Kreminna, siehe Hrekiwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Westatiwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Wodokatschka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Petrowe (Biljajiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Schukowske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Polischpakowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Selenopillja
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Kamjanka-Dniprowska, siehe Stepowe (Kamjanka-Dniprowska)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Meljatschycha
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Marakutschka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Wyschnewe (Bachmatsch)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Mostyschtsche (Koselez)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Jassynuwata, siehe Stepowe (Pokrowsk)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Nowa Oleniwka
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka, siehe Lissowe (Kamjanka)

 Petriwske (Oleksandrija) – ehemaliges Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija (2013 aufgelöst)
 Petriwske (Beresnehuwate) – ehemaliges Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresnehuwate (2013 aufgelöst)

siehe auch:
 Nowopetriwske